SZG bezeichnet:
 im IATA-Code den Flughafen Salzburg
 die Schweizerische Zeitschrift für Geschichte
 die Schweizerische Zoologische Gesellschaft

szg steht für:
 Sengele (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Sengele in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:

SZG